Армения была родиной множества великих византийских императоров и военачальников. Впервые, идея о византийских императорах армянского происхождения была выдвинута в 1905 г. автором Карапет Тер-Сахагяном. По мнению Энтони Калделлис, — профессора, специализирующегося в области греческой историографии и византийских исследованиях, Николас Адонц «превратил поиск армян в Византии в более научный и менее романтичный националистический процесс». Питер Харанис писал, что фактически, Византийская империя в течение этих двух веков превратилась в греко-армянское государство, где все императоры, начиная от коронации Василия I (867 г.) до смерти Василия II (1025 г.) имели армянское, или, частично армянское происхождение. Однако, по его же мнению, в Византии этническое происхождение человека не имело значения при условии, что он интегрировался в его культурную жизнь. В связи с этим, Армен Айвазян пишет: «Большая часть этнической армянской элиты Византийской империи, в религиозном и культурном плане, была почти полностью эллинизированна (т. е. романизирована) и, безусловно, ставила имперские интересы выше интересов Армении, сохраняя при этом свою связь с армянской нацией лишь номинально. В основном за получение от своих богатых и влиятельных соотечественников поддержки, а главное, разрешения на их настоящее или предполагаемое благородное происхождение от армянской княжеской или даже королевской (аршакидной) крови».

По мнению Роберта Хьюсена, армянское происхождение имели три императорские династии: Ираклийская, Македонская и Лакапины. Ещё две династии, — Фоки и Дуки, предположительно могли иметь армянское происхождение. Он считал, что не менее 16 императоров и 11 императриц, предположительно, были армянского происхождения и восседали на византийском престоле, совокупно правя империей на протяжении почти трети её истории. В своей работе Хьюсен также отметил, что «апогея своего величия их роль в империи достигла в IX—X веках, когда армяне в виде солдат и офицеров, должностных лиц и императоров доминировали в социальной, военной и политической жизни империи и во-многом были ответственны за её величие». Армяне в Византии составляли в отдельные периоды наиболее значительное этническое меньшинство, занимая видное место в составе господствующего класса империи.  Согласно подсчётам советского и американского историка А. П. Каждана, в XI—XII веках армяне составляли 10—15 % правящей аристократии. 

Некоторые Византинисты Вальтер Каэги , Поль Губер , Энтони Калделлис, Нина Гарсоян , Кристоф Стопка , Питер Харанис  скептически, а в некоторых случаях и вовсе отвергают факт армянского происхождения отдельных византийских императоров.  

Энтони Калделлис очень критически относится к тому, что он называет «армянской ошибкой» в византиноведении. Он посвятил этому вопросу главу в своей книге «Романландия: этническая принадлежность и империя Византия» 2019 года, где пишет : "Ни в одном случае мы не можем сказать, что это были «армянские императоры» в каком-либо значимом смысле. Насколько нам известно, все они были римлянами (возможного) армянского происхождения. Ни у одного из них нет культурных или биографических черт, которые связывали бы его с Арменией"Ниже представлен список императоров Византийской империи, имеющих предположительно армянское происхождение в хронологическом порядке. Происхождение определяется по этнической принадлежности одного из родителей.

Список императоров и императриц

См. также 
 Список византийских императоров

Примечания 

Армяне в Византии
Византийские императоры
Византийские императоры
Этнические списки